Toró - nome popular do roedor Dactylomys, da América do Sul
Ou ainda:
Toró (futebolista) — alcunha de Rafael Ferreira Francisco
Toró - gíria para tempestade

Desambiguação